Barócsi ist der Familienname von:

 Andrea Barócsi (* 1975), ungarische Kanutin
 Heléna Barócsi (* 1966), ungarische Langstreckenläuferin